Нью-Йоркское благочиние (Первый благочиннический округ Нью-Йорка) — благочиние Восточно-Американской епархии Русской Православной Церкви Заграницей.

Благочинный округа — протоиерей Александр Беля, настоятель собора святого Иоанна Предтечи в Бруклине.

Храмы благочиния 
На 2015 год в состав Первого Нью-Йоркского благочиния входят 12 храмов:
 Иоанно-Предтеченский собор (Brooklyn, NY)
 Церковь Святых Новомучеников и Исповедников Российских (Brooklyn, NY)
 Церковь Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» и Дом Трудолюбия Святого Иоанна Кронштадтского (Brooklyn, NY)
 Церковь Святителя Иоасафа Белгородского (Brooklyn, NY)
 Церковь святых Жен-Мироносиц (Brooklyn, NY)
 Скит Святого Креста (East Setauket, NY)
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Flushing, NY)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Glen Cove, NY)
 Свято-Троицкая Церковь (New York, NY)
 Свято-Отеческая Церковь (New York, NY)
 Храм преподобного Серафима Саровского (Sea Cliff, NY)
 Община иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» (Staten Island, NY)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт благочиния 
 Духовенство благочиния 
 Карта храмов 

Восточно-Американская и Нью-Йоркская епархия
Благочиния Русской православной церкви